Хайме II ():
 Хайме II (1243—1311) — король Майорки.
 Хайме II (1267—1327) — король Арагона и Валенсии, король Сицилии, король Сардинии.
 Хайме II (1380—1433) — граф Урхеля.